Cielo in senso fisico
 Cielo in senso spirituale

Geografia 
 Cielo – isolotto nel golfo di Medolino, nell'Istria meridionale

Musica 
 Il cielo/1999 – singolo di Lucio Dalla del 1967
 Il cielo – brano musicale di Renato Zero contenuto nell'album Zerofobia del 1977

Persone 
 Cielo d'Alcamo – poeta della scuola siciliana
 César Cielo – nuotatore brasiliano

Altro 
 Cielo – cognome italiano
 Cielo – rete televisiva italiana edita da Sky Italia
 Cielo – elemento scenico del teatro
 Cielo – la faccia superiore del pistone